Владимир Егорович Анненков (1795—1875) — русский генерал, Подольский и Владимирский губернатор.

Биография 
Родился 16 июля 1795 года, сын отставного гвардейского подпоручика Егора Ивановича Анненкова, происходил из дворян Курской губернии.

Образование получил в 1-м кадетском корпусе, в военную службу вступил 14 февраля 1812 года прапорщиком в армейскую пехоту. 12 июня 1813 года зачислен тем же чином в лейб-гвардии Преображенский полк. В рядах Преображенского полка Анненков принимал участие в Заграничном походе 1813 и 1814 годов.

29 марта 1825 года Анненков был произведён в полковники и переведён в лейб-гвардии Измайловский полк. В этом полку он командовал 3-м батальоном и в 1831 году сражался против восставших поляков, был награждён орденом св. Анны 2-й степени и польским знаком отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени.

25 июня 1833 года Анненков был произведён в генерал-майоры и причислен к штабу 1-й гвардейской пехотной дивизии, затем был начальником резервной дивизии 5-го пехотного корпуса.

С 1847 года служил в Министерстве внутренних дел. В 1849 году назначен военным и гражданским губернатором Подольской губернии. 30 марта 1852 года произведён в генерал-лейтенанты и назначен на должность Владимирского гражданского губернатора.

14 июня 1856 года Анненков вышел в отставку, поселился под Санкт-Петербургом. Скончался 13 марта 1875 года в Царском Селе, похоронен там же на Казанском кладбище.

Среди прочих наград Анненков имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1826 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1831 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени (1831 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (3 декабря 1839 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 5917 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1841 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1845 год)

Ссылки 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009. — С. 61. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. — СПб., 1840. — С. 261
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 февраля. — СПб., 1856. — С. 169
 Чичерин А., Афанасьев А. Список гг. генералам, штаб и обер-офицерам служившим и числящимся лейб-гвардии в Преображенском полку. 1683—1883. — СПб., 1883. — С. 23.

Владимир Егорович
Выпускники Первого кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Подольские губернаторы
Владимирские губернаторы
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Преображенцы